Verschillende personen zijn onder de naam Frederik VIII bekend:

 Frederik VIII van Denemarken, koning van Denemarken (1843-1912)
 Frederik van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, als Frederik VIII hertog van Sleeswijk en Holstein (1829-1880)